Пластир — лікарська форма
 Пластир — тонкостінна оболонка обсадної колони в нафтовидобуванні
 Пластир — пристрій для тимчасового закриття пробоїни в в підводній частині корабля